6001 peut faire référence à :
CC 6001, une locomotive électrique française,
 noyau 6001 inclus dans Windows Vista SP1,
 Rolleiflex 6001 Professional, un appareil photo.

Homonymie de nombre